Amen – judaistyczna i chrześcijańska formuła kończąca i zarazem potwierdzająca modlitwę lub hymn
 Amen – miejscowość w Holandii
 Amen – amerykański zespół rockowy
 Amen. – niemiecko-francusko-rumuński dramat wojenny z 2002 roku
 Amen – singel Any Soklič z 2021 roku
 Amen – singel Vincenta Bueno z 2021 roku